De Primeira Divisão 1991–1992 was de 58ste editie van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het seizoen ging van start op 30 augustus 1991 en eindigde op 13 juni 1992. De topdivisie was ingekrompen van 20 naar 18 clubs.

Nieuwkomers waren Paços de Ferreira, GD Estoril-Praia en União Torreense. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (1990/91) vanuit de Segunda Divisão de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. Titelverdediger was SL Benfica, FC Porto won de twaalfde landstitel uit de clubgeschiedenis. Topscorer was Richard Owubokiri van Boavista met dertig treffers.

Eindstand

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Zie ook
Segunda Divisão de Honra 1991/92

Portugal
1992